Awdejew (russisch Авдеев) oder Awdejewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:
 
 Alexei Jurjewitsch Awdejew (* 1967), russischer Generalleutnant
 Anatoli Awdejew (* 1960), sowjetischer Moderner Fünfkämpfer
 Anna Michailowna Awdejewa (* 1985), russische Kugelstoßerin
 Anton Alexejewitsch Awdejew (* 1986), russischer Fechter
 Filipp Wadimowitsch Awdejew (* 1991), russischer Schauspieler und Regisseur
 Igor Awdejew (* 1973), kasachischer Fußballspieler
 Jekaterina Alexejewna Awdejewa (1788–1865), russische Schriftstellerin
 Julianna Andrejewna Awdejewa (* 1985), russische Konzertpianistin
 Michail Awdejew (* 1982), weißrussischer Gewichtheber, siehe Michail Audsejeu
 Michail Wassiljewitsch Awdejew (1821–1876), russischer Schriftsteller
 Roman Iwanowitsch Awdejew (* 1967), russischer Investor und Manager
 Sergei Wassiljewitsch Awdejew (* 1956), russischer Kosmonaut
 Wladimir Borissowitsch Awdejew (1962–2020), russischer Schriftsteller und Anthropologe